Титул повинні були захищати Барбора Крейчикова та Ражів Рам, але Рам брав участі в турнірі. Крейчикова утворила пару з Ніколою Мектичем. Ця пара й виграла турнір, у фіналі здолавши Бетані Маттек-Сендс та Джеймі Маррей з рахунком 5-7, 6-4 [10-1].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання на джерела

2020 у тенісі
Тур WTA 2020
2020 в австралійському спорті